The Craving – film del 1916 diretto da Charles Bartlett
The Craving – film del 1918 diretto da Francis Ford e Jack Ford (John Ford) 
The Craving – film del 2007 diretto da Brad Armstrong
The Craving – film del 2011 diretto da Valerie R. Castro